Földváry Mihály (1672–1746) történész, jezsuita tanár
 Földváry Mihály (1824–1895) író, alispán, országgyűlési képviselő
 Földváry Mihály (1883–1915) tornatanár